Открытый чемпионат Италии по теннису 2020 в мужском одиночном разряде — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в Риме (Италия) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP Masters 1000 с турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде. В текущем году из-за пандемии COVID-19 турнир проходил с 14 по 20 сентября 2020 года.

Общая информация 
Чемпионы 2020 года

Распределение рейтинговых очков

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 31 августа 2020 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
   Янник Синнер
   Джанлука Магер
   Сальваторе Карузо
   Стефано Травалья
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Кевин Андерсон
Теннисисты, победители квалификации:
  Факундо Багнис
  Марко Чеккинато
  Федерико Кория
  Алехандро Давидович Фокина
  Доминик Кёпфер
  Педро Мартинес
  Лоренцо Музетти
  Теннис Сандгрен
Теннисисты, счастливые участники (LL) квалификации:
  Жуан Соуза

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
Официальный сайт турнира